Quercia est un patronyme porté notamment par :

 Boris Quercia (1967-), acteur, réalisateur, scénariste, producteur et écrivain chilien ;
 Jacopo della Quercia (1371-1438), sculpteur italien ;
 Julien Quercia (1986-), joueur de football français ;
 Priamo della Quercia (v. 1400 env.-1467), peintre italien.

Homonymie de patronyme